Евгения Александровна Аршлутова (род. 1 марта 1937) — российский, советский учитель. Народный учитель СССР (1985).

Биография 
Евгения Аршлутова родилась 1 марта 1937 года в Куйбышеве (ныне Самара). 

В 1959 году окончила Куйбышевский государственный педагогический институт (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет). 

В 1959—2004 годах преподавала физику в школе №25 Самары. 

В 1991 году была в числе инициаторов идеи по созданию в школе профильных классов по точным предметам.

Возглавляла партком школы, была членом райкома партии, избиралась делегатом на XXVII съезд КПСС.

Награды и звания 
 Народный учитель СССР (1985)
 Почётный гражданин Самарской области (2007)

Примечания 

Выпускники Поволжской социально-гуманитарной академии
Почётные граждане Самарской области
Делегаты XXVII съезда КПСС